El Campeonato Africano de Taekwondo  es la máxima competición de taekwondo a nivel africano. Es organizado desde 1996 por la Unión Africana de Taekwondo (AFTU).

Ediciones

Medallero histórico 
Actualizado hasta Kigali 2022.

Véase también 
 Taekwondo en los Juegos Olímpicos
 Campeonato Mundial de Taekwondo
 Campeonato Asiático de Taekwondo
 Campeonato Europeo de Taekwondo
 Campeonato de Oceanía de Taekwondo
 Campeonato Panamericano de Taekwondo

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial de la Unión Africana de Taekwondo .

 
+C1
Taekwondo